Quinto Servílio Cepião (cônsul em 140 a.C.), filho de Cneu, neto de Cneu. 
 Quinto Servílio Cepião, filho de Cneu, neto de Cneu, cônsul em 106 a.C.;
 Quinto Servílio Cepião, o Jovem, filho do anterior, procônsul em 90 a.C.;
 Quinto Servílio Cepião (questor), filho do anterior, questor;
 Quinto Servílio Cepião Bruto, nome usado por Marco Júnio Bruto, o mais conhecido dos assassinos de César, quando Bruto foi adotado pelo anterior.

Ver também 
 

Desambiguações de antropônimos